Een verkeersweg:
 N309 (België)
 N309 (Frankrijk)
 N309a (Frankrijk)
 N309 (Nederland), zie Provinciale weg 309
 N309 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing